Jussi Aalto – calciatore finlandese
 Jussi Aalto – fotografo finlandese

Pagine correlate 
Aalto (disambigua)